Coney steht für:

 Côney, Nebenfluss der Saône in Frankreich
 Coney Island, Halbinsel auf Long Island in New York
 Coney Island (Bermuda), unbewohnte Insel der Bermudas

Coney ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Coney (1932–2005), britisch-kanadischer Science-Fiction-Autor

Siehe auch:
 Conny
 Cony